Oldemburgo (en alemán, Oldenburg) puede hacer referencia a:

Lugares actuales e históricos 
 Oldemburgo, ciudad en el estado alemán de Baja Sajonia;
 Condado de Oldemburgo (1091-1774), un estado del Sacro Imperio Romano;
 Ducado de Oldemburgo (1774-1810), un estado del Sacro Imperio Romano;
 Gran Ducado de Oldemburgo (1814-1918), un estado de la Confederación Alemana;
 Estado Libre de Oldemburgo (1918-1946), parte de la República de Weimar y la Alemania nazi;
 Oldemburgo, una ciudad en el estado alemán de Holstein (en el Mar Báltico);
 Oldemburgo, localidad del distrito de Züssow en Pomerania;
 Oldemburgo, un distrito de la Baja Sajonia;
 Oldenburg, una localidad del estado de Indiana en los Estados Unidos;
 Oldenburg, una localidad del estado de Texas en los Estados Unidos;
 Monte Oldenburg, ubicado en la Tierra de Ellsworth, Antártida;

Buques 
 SMS Oldenburg , nombre de varios buques de guerra;
 Oldenburg (F263), corbeta de la clase Braunschweig (tipo 130), comisionada en 2013;
 MS Oldenburg, un tipo de ferry de pasajeros británico;
 Oldenburg, fragata que más tarde se convirtió en el Suomen Joutsen;
 Oldenburg, un carguero alemán, antiguo crucero auxiliar SMS Möwe;

Otros 
 Casa de Oldenburgo, familia noble de Alemania y Dinamarca;
 Caballo Oldenburg, una raza de caballo de Baja Sajonia;
 Universidad de Oldenburgo, ubicada en la ciudad de Oldemburgo, Alemania.